Y.S.Lian kan som auktorsförkortning betyda:

 Yong Shan Lian
 Yong Yung Shan Lian

Robotskapade auktorsförkortningar